

Geografia
Principato delle Asturie – comunità autonoma della Spagna 
Asturias – municipalità delle Filippine nella Provincia di Cebu

Altro
325366 Asturias – asteroide
Asturias – brano pianistico del compositore Isaac Albéniz anche noto come Preludio o Leyenda
Miguel Ángel Asturias – scrittore guatemalteco
Parque Asturias – antico complesso sportivo di Città del Messico